André Pronovost (né le ), hockeyeur professionnel québécois.
Jean Pronovost (né le  à Shawinigan au Québec (Canada)) est un ancien joueur de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey. 
Marcel Pronovost (né le  à Lac à la Tortue, ville du Québec) était un joueur de hockey sur glace professionnel.
Ovila Pronovost, l'un des personnages principaux de la télésérie québécoise Les Filles de Caleb